A edição de 1993/1994 da Taça dos Clubes Vencedores de Taças foi vencida, pela primeira vez, pelos ingleses do Arsenal FC ao derrotar, na final, os detentores em títulos, os italianos do Parma AC por 1-0. A competição voltou a ser alargada, abrangendo 43 clubes de 42 países.

O representante português, o SL Benfica, chegou às meias-finais e foi eliminado pelos italianos do Parma AC, tendo nos quartos-de-final eliminado o Bayer Leverkusen com um espectacular 4-4 na Alemanha.

Pré-eliminatória 

1RAF Jelgava não se apresentou na 2.ª Mão e uma derrota de 3-0 lhes foi atribuída

Esquema 
{{Torneio 32 equipas ida volta 2|RD1=Dezasseis-avos|RD2=Oitavos-de-final|RD3=Quartos-de-final|RD4=Meias-finais|RD5=Final|time-width=130|golsi-width=25|golsv-width=25|RD1-time01= Wacker Innsbruck|RD1-gols01-1=3|RD1-gols01-2=2|RD1-gols01-agg=5|RD1-time02= Ferencváros|RD1-gols02-1=0|RD1-gols02-2=1|RD1-gols02-agg=1|RD1-time03= Real Madrid|RD1-gols03-1=3|RD1-gols03-2=3|RD1-gols03-agg=6|RD1-time04= AC Lugano|RD1-gols04-1=0|RD1-gols04-2=1|RD1-gols04-agg=1|RD1-time05= APOEL Nicosia|RD1-gols05-1=0|RD1-gols05-2=0|RD1-gols05-agg=0|RD1-time06= Paris SG|RD1-gols06-1=1|RD1-gols06-2=2|RD1-gols06-agg=3|RD1-time07= Universitatea Craiova|RD1-gols07-1=4|RD1-gols07-2=3|RD1-gols07-agg=7|RD1-time08= HB Tórshavn|RD1-gols08-1=0|RD1-gols08-2=0|RD1-gols08-agg=0|RD1-time09= Lillestrom SK|RD1-gols09-1=0|RD1-gols09-2=2|RD1-gols09-agg=2|RD1-time10= Torino|RD1-gols10-1=2|RD1-gols10-2=1|RD1-gols10-agg=3|RD1-time11= Valur|RD1-gols11-1=0|RD1-gols11-2=0|RD1-gols11-agg=0|RD1-time12= Aberdeen FC|RD1-gols12-1=3|RD1-gols12-2=4|RD1-gols12-agg=7|RD1-time13= Odense Boldklub|RD1-gols13-1=1|RD1-gols13-2=1|RD1-gols13-agg=2|RD1-time14= Arsenal|RD1-gols14-1=2|RD1-gols14-2=1|RD1-gols14-agg=3|RD1-time15= Standard de Liège|RD1-gols15-1=5|RD1-gols15-2=3|RD1-gols15-agg=8|RD1-time16= Cardiff City|RD1-gols16-1=2|RD1-gols16-2=1|RD1-gols16-agg=3|RD1-time17= Benfica|RD1-gols17-1=1|RD1-gols17-2=1|RD1-gols17-agg=2|RD1-time18= GKS Katowice|RD1-gols18-1=0|RD1-gols18-2=1|RD1-gols18-agg=1|RD1-time19= CSKA Sofia|RD1-gols19-1=8|RD1-gols19-2=3|RD1-gols19-agg=11|RD1-time20= FC Balzers|RD1-gols20-1=0|RD1-gols20-2=1|RD1-gols20-agg=1|RD1-time21= Panathinaikos|RD1-gols21-1=3|RD1-gols21-2=2|RD1-gols21-agg=5|RD1-time22= Shelbourne FC|RD1-gols22-1=0|RD1-gols22-2=1|RD1-gols22-agg=1|RD1-time23= Bayer Leverkusen|RD1-gols23-1=2|RD1-gols23-2=3|RD1-gols23-agg=5|RD1-time24= FC Boby Brno|RD1-gols24-1=0|RD1-gols24-2=0|RD1-gols24-agg=0|RD1-time25= Dinamo Zagreb|RD1-gols25-1=1|RD1-gols25-2=0|RD1-gols25-agg=1|RD1-time26= Ajax|RD1-gols26-1=0|RD1-gols26-2=5|RD1-gols26-agg=5|RD1-time27= MFK Kosice|RD1-gols27-1=2|RD1-gols27-2=0|RD1-gols27-agg=2|RD1-time28= Beşiktaş|RD1-gols28-1=1|RD1-gols28-2=2|RD1-gols28-agg=3|RD1-time29= Torpedo Moscovo|RD1-gols29-1=1|RD1-gols29-2=1|RD1-gols29-agg=2|RD1-time30= Maccabi Haifa|RD1-gols30-1=0|RD1-gols30-2=3|RD1-gols30-agg=3|RD1-time31= Degerfors IF|RD1-gols31-1=1|RD1-gols31-2=0|RD1-gols31-agg=1|RD1-time32= Parma|RD1-gols32-1=2|RD1-gols32-2=2|RD1-gols32-agg=4|RD2-time01= Wacker Innsbruck|RD2-gols01-1=1|RD2-gols01-2=0|RD2-gols01-agg=1|RD2-time02= Real Madrid|RD2-gols02-1=1|RD2-gols02-2=3|RD2-gols02-agg=4|RD2-time03= Paris SG|RD2-gols03-1=4|RD2-gols03-2=2|RD2-gols03-agg=6|RD2-time04= Universitatea Craiova|RD2-gols04-1=0|RD2-gols04-2=0|RD2-gols04-agg=0|RD2-time05= Torino|RD2-gols05-1=3|RD2-gols05-2=2|RD2-gols05-agg=5|RD2-time06= Aberdeen FC|RD2-gols06-1=2|RD2-gols06-2=1|RD2-gols06-agg=3|RD2-time07= Arsenal|RD2-gols07-1=3|RD2-gols07-2=7|RD2-gols07-agg=10|RD2-time08= Standard de Liège|RD2-gols08-1=0|RD2-gols08-2=0|RD2-gols08-agg=0|RD2-time09= Benfica|RD2-gols09-1=3|RD2-gols09-2=3|RD2-gols09-agg=6|RD2-time10= CSKA Sofia|RD2-gols10-1=1|RD2-gols10-2=1|RD2-gols10-agg=2|RD2-time11= Panathinaikos|RD2-gols11-1=1|RD2-gols11-2=2|RD2-gols11-agg=3|RD2-time12= Bayer Leverkusen|RD2-gols12-1=4|RD2-gols12-2=1|RD2-gols12-agg=5|RD2-time13= Ajax|RD2-gols13-1=2|RD2-gols13-2=4|RD2-gols13-agg=6|RD2-time14= Beşiktas|RD2-gols14-1=0|RD2-gols14-2=1|RD2-gols14-agg=1|RD2-time15= Maccabi Haifa|RD2-gols15-1=1|RD2-gols15-2=0|RD2-gols15-agg=1(1)|RD2-time16= Parma  (gp) |RD2-gols16-1=0|RD2-gols16-2=1|RD2-gols16-agg=1(3)|RD3-time01= Real Madrid|RD3-gols01-1=0|RD3-gols01-2=1|RD3-gols01-agg=1|RD3-time02= Paris SG|RD3-gols02-1=1|RD3-gols02-2=1|RD3-gols02-agg=2|RD3-time03= Torino|RD3-gols03-1=0|RD3-gols03-2=0|RD3-gols03-agg=0|RD3-time04= Arsenal|RD3-gols04-1=0|RD3-gols04-2=1|RD3-gols04-agg=1|RD3-time05= Benfica  (gf) |RD3-gols05-1=1|RD3-gols05-2=4|RD3-gols05-agg=5|RD3-time06= Bayer Leverkusen|RD3-gols06-1=1|RD3-gols06-2=4|RD3-gols06-agg=5|RD3-time07= Ajax|RD3-gols07-1=0|RD3-gols07-2=0|RD3-gols07-agg=0|RD3-time08= Parma|RD3-gols08-1=0|RD3-gols08-2=2|RD3-gols08-agg=2|RD4-time01= Paris SG|RD4-gols01-1=1|RD4-gols01-2=0|RD4-gols01-agg=1|RD4-time02= Arsenal|RD4-gols02-1=1|RD4-gols02-2=1|RD4-gols02-agg=2|RD4-time03= Benfica|RD4-gols03-1=2|RD4-gols03-2=0|RD4-gols03-agg=2|RD4-time04= Parma|RD4-gols04-1=1|RD4-gols04-2=1|RD4-gols04-agg=2|RD5-time01= Arsenal|RD5-gols01=1|RD5-time02= Parma|RD5-gols02=0'}}

Primeira Eliminatória 

 Segunda Eliminatória 1Parma AC venceu a eliminatória no desempate por penáltis por 3-1''

Quartos-de-Final

Meias-Finais

Final 

1993 no futebol
1994 no futebol
Edições da Taça dos Clubes Vencedores de Taças